Walter de Dunstanville ist der Name folgender Personen:

* Walter de Dunstanville († um 1195), englischer Adliger
 Walter de Dunstanville († 1241) (um 1192–1241), englischer Adliger
 Walter de Dunstanville († 1270) (nach 1212–1270), englischer Adliger